I летняя Спартакиада народов СССР — проходила в Москве с 5 по 16 августа 1956 года, финалы проводились в 21 виде спорта.

Общая информация 
Во время открытия в ложе для почётных гостей находились практически все члены Президиума ЦК КПСС. Первые рекорды страны на беговой дорожке Большой спортивной арены Центрального стадиона имени Ленина были установлены в беге на 10 000 м (Владимиром Куцем — героем предстоящей Олимпиады в Мельбурне) и в эстафете 4×200 м. В день открытия состоялся первый футбольный матч на арене Лужников. Встречались московские команды ЦДСА и «Динамо». Игра закончилась со счётом 2:2, первый мяч забил динамовец Шабров.

В 1956 году в Советском Союзе насчитывалось около 200 тысяч коллективов физкультуры, в которых занималось 17 миллионов человек. Финалам I Спартакиады народов СССР предшествовали финальные старты спартакиад союзных республик, в которых приняли участие около 70 тысяч спортсменов. 20 спортивных баз стали аренами решающих состязаний Спартакиады. Спортсмены 40 национальностей на высшее ступени пьедесталов почёта.

На соревнованиях были установлены 33 рекорда СССР и 9 мировых рекордов. Победителями Спартакиады стали спортсмены сборной Москвы, опередившие физкультурников сборной РСФСР и Ленинграда. Победителям, набравшим в общем зачёте 471 очко, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца был вручён хрустальный кубок.

Финальные соревнования

Результаты

Документальные фильмы 
 
 
 ФИЛЬМ В ДНИ СПАРТАКИАДЫ (СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР 1956 год). http://www.net-film.ru/film-4701

Спартакиада в филателии 
В 1956 году была выпущена серия почтовых марок СССР, посвященных Спартакиаде:

Спартакиада в филумении 
В 1956 году была выпущена сувенирная серия спичечных коробков, посвященных Спартакиаде. Состав серии - гросс, вкладыш, 2 кабинетки, оборотная к кабинетным, 12 этикеток обычного формата, оборотная к этикеткам, боковая лента. Номер по каталогу Голубцова - 3. Также фабриками "Гигант" и "Балабановской экспериментальной фабрикой" было выпущено три выпуска рядовых спичечных этикеток.

Примечания

Ссылки 
 Наградная фалеристика спартакиад народов СССР и РСФСР

Летняя Спартакиада народов СССР 1956
1956 год в Москве
Спортивные соревнования в Москве